

Geografia 
 Mores – comune italiano nella provincia di Sassari in Sardegna
 Morés – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona

Persone 
 Mariano Mores – compositore, pianista e direttore d'orchestra argentino

Altro 
 Autodromo Mores – unico autodromo in Sardegna
 Rifugio Cesare Mores – rifugio alpino in alta val Formazza, provincia Verbano-Cusio-Ossola
 Uberta de Mores – cavalla dal manto baio, cinque volte vincitrice del Palio di Siena